Trachyscorpia är ett släkte av fiskar. Trachyscorpia ingår i familjen kungsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kungsfiskar
Trachyscorpia